Tot de titaangroep (IUPAC-groepsnummer 4, vroeger bekend als IVb) uit het periodiek systeem behoren de elementen met twee elektronen in zowel de buitenste s-subschil als in de buitenste d-subschil. Deze metalen zijn zeer corrosiebestendig en worden in de industrie gebruikt op plaatsen waar lichte en tegelijkertijd sterke materialen nodig zijn.

De elementen in de titaangroep zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Titaangroep
Metaal